Dahlin est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Anders Dahlin (né en 1974), hockeyeur suédois
David Dahlin (1917-2003), médecin pathologiste américain
Kjell Dahlin (né en 1963), hockeyeur suédois
Johan Dahlin (né en 1986), footballeur suédois
Martin Dahlin (né en 1968), footballeur suédois
Rasmus Dahlin (né en 2000), hockeyeur suédois

Voir aussi
Dahl 
Dahlen 
Dalin 

Homonymie de patronyme